Ouchterlony ist der Familienname folgender Personen:

David Ouchterlony (1914–1987), kanadischer Organist, Musikpädagoge und Komponist
Örjan Ouchterlony (1914–2004), schwedischer Arzt und Bakteriologe